Beauregard kan syfta på:

 Beauregard, Ain, fransk kommun i departementet Ain
 Beauregard, Lot, fransk kommun i departementet Lot
 Beauregard-Baret, fransk kommun i departementet Drôme
 Beauregard-de-Terrasson, fransk kommun i departementet Dordogne
 Beauregard-et-Bassac, fransk kommun i departementet Dordogne
 Beauregard-l'Évêque, fransk kommun i departementet Puy-de-Dôme
 Beauregard-Vendon, fransk kommun i departementet Puy-de-Dôme
 Boudy-de-Beauregard, fransk kommun i departementet Lot-et-Garonne
 Clermont-de-Beauregard, fransk kommun i departementet Dordogne
 Saint-Jean-de-Beauregard, fransk kommun i departementet Essonne